«Радио Москвы»:
 «Радио Москвы» — государственная московская радиостанция, до 2014 года — «Говорит Москва».
 «Радио Москвы» — одно из названий советского Московского радио.